

Sigle
Local Government Unit – definizione in inglese delle municipalità delle Filippine

Codici 
 LGU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Logan-Cache, Logan (Utah), Stati Uniti